Robert Short ist der Name folgender Personen:

* Robert Short (Schachspieler) (1844–1927), kanadischer Schachspieler 
 Robert Short (Maskenbildner), Spezialeffektkünstler und Maskenbildner 

Siehe auch:
 Bobby Short (Robert Waltrip Short; 1924–2005), US-amerikanischer Sänger und Pianist